La formula molecolare C18H20F1N3O4 può indicare:
 Ofloxacina
 Levofloxacina

Formule molecolari